Рівнянська сільська рада — адміністративно-територіальна одиниця в Україні.

 Рівнянська сільська рада — Івано-Франківська область, Рожнятівський район
 Рівнянська сільська рада — Кіровоградська область, Новоукраїнський район